El distrito de Briey es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Meurthe y Mosela (en francés Meurthe-et-Moselle), de la región de Lorena. Cuenta con 10 cantones y 130 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Briey son:
 Cantón de Audun-le-Roman
 Cantón de Briey
 Cantón de Chambley-Bussières
 Cantón de Conflans-en-Jarnisy
 Cantón de Herserange
 Cantón de Homécourt
 Cantón de Longuyon
 Cantón de Longwy
 Cantón de Mont-Saint-Martin
 Cantón de Villerupt

Comunas

Véase también 
 Cantones de Meurthe y Mosela
 Comunas de Meurthe y Mosela

Enlaces externos 
 Briey sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Briey